Нижнеангарск — посёлок городского типа, административный центр Северо-Байкальского района Бурятии.
 Нижнеангарск — аэропорт на севере Бурятии в посёлке Нижнеангарск.
 Нижнеангарск — станция Восточно-Сибирской железной дороги на Байкало-Амурской магистрали в посёлке Нижнеангарск.